Bassianus est un cognomen romain, porté dans la famille des Bassianides d'origine syrienne. Le nom a été francisé en Bassien. Bassianos est la forme grecque, et Basciano la forme italienne de ce même nom.

 Julius Bassianus, mort vers 217, grand-prêtre du dieu soleil Élagabal à Émèse (actuelle Homs, en Syrie) sous les Antonins puis sous les Sévères, et ancêtre des trois empereurs romains ;
 Lucius Septimius Bassianus, nom de naissance de l'empereur Caracalla, 188-217 ;
 Bassianus, roi légendaire de l'île de Bretagne, selon la chronique rédigée par Geoffroy de Monmouth, calqué sur Caracalla ;
 Varius Avitus Bassianus, nom de naissance de l'empereur Héliogabale ou Élagabal, v. 203-222 ;
 Gessius Bassianus Alexianus, nom de naissance de l'empereur Sévère Alexandre, 208-235. Il est le dernier de la dynastie des Sévères. 

 Bassianus est également un personnage de la pièce Titus Andronicus de William Shakespeare.